Enrique Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro
Mariusz Lewandowski, ex-futebolista polonês que atuava como zagueiro
Robert Lewandowski, futebolista polonês que atua como atacante

Desambiguações de sobrenomes